Tante Frieda bezeichnet

 Tante Frieda (Thoma), eine Geschichtensammlung von Ludwig Thoma.
 Tante Frieda – Neue Lausbubengeschichten, eine Filmkomödie von 1965, die lose auf dem Buch basiert.